

Osobe 
 Miloš Obilić, junak iz srpske epske poezije

Mjesta i općine 
 Obilić, gradić i općina na Kosovu
 Obilić (Bojnik), naselje u Srbiji
 Donji Obilić, naselje na Kosovu
 Gornji Obilić, naselje na Kosovu

Šport

Hrvatska 
 NK Obilić Budimci, bivši nogometni klub iz Budimaca
 SŠK Obilić Karlovac, bivši nogometni klub iz Karlovca
 NK Obilić Ostrovo, nogometni klub iz Ostrova

Srbija 
 FK Obilić Beograd, nogometni klub iz Beograda
 FK Obilić Novi Kneževac, nogometni klub iz Novog Kneževca
 FK Obilić Vilovo, nogometni klub iz Vilova
 FK Obilić Zmajevo, nogometni klub iz Zmajeva
 RK Obilić Beograd, rukometni klub iz Beograda

Crna Gora 
 FK Obilić Herceg Novi, nogometni klub iz Herceg Novog

Bosna i Hercegovina 
 FK Obilić Krepšić, nogometni klub iz Krepšića

Ostalo 
 Akademski hor Obilić, srpski akademski pjevački zbor iz Beograda